BYN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bayankhongor (Mongolia)
 byn – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua blin
 BYN – codice ISO 4217 per il nuovo Rublo bielorusso (dal 1º luglio 2016)